Tucker puede referirse a las siguientes personas:

 Albert W. Tucker (1905-1995), matemático estadounidense nacido en Canadá.
 Barbara Tucker (n.1967), cantante de R&B y soul, compositora, promotora y coreógrafa estadounidense.
 Benjamin Tucker (1854-1939), traductor, propagandista y teórico anarcoindividualista estadounidense.
 Chris Tucker (n.1971), actor y humorista estadounidense conocido por sus interpretaciones del detective James Carter en la trilogía Rush Hour.
 Jeffrey Tucker (n.1963), economista, periodista, editor y escritor anarcocapitalista estadounidense asociado a la escuela austríaca.
 Jonathan Tucker (n.1982), actor estadounidense de cine y televisión.
 Maureen Tucker (n.1944), compositora, instrumentista y cantante estadounidense, conocida sobre todo por su faceta como baterista de la banda de rock The Velvet Underground.
 Mickey Tucker (n.1941), pianista y organista estadounidense de jazz.
 P.J. Tucker o Anthony Leon «P.J.» Tucker, Jr. (n.1985), baloncestista estadounidense que disputó una temporada en la NBA con los Toronto Raptors.
 Preston Tucker (1903-1956), empresario estadounidense.
 Richard Tucker (1913-1975), tenor lírico estadounidense de fama mundial, que se destacó por sus interpretaciones verdianas y sus acertadas notas altas en el canto.
 Sophie Tucker (1886-1966), cantante y actriz de nacionalidad estadounidense, aunque de origen ucraniano.
 Tucker o Levi Rolla Cooper (n.1990), luchador profesional estadounidense.
 Tucker o Paul Gallagher (n.1990), luchador profesional británico, originario de Irlanda del Norte.
 Tucker Albrizzi (n.2000), actor, artista de voz y comediante estadounidense.
 Warwick Tucker, matemático australiano de la Universidad de Upsala, que ha trabajado en sistemas dinámicos, teoría del caos, y matemática computacional.
 Wilson Tucker (1914-2006), escritor estadounidense especializado en misterio, literatura fantástica y ciencia ficción.

Asimismo, en artes, puede hacer referencia a:
 John Tucker Must Die, comedia romántica estadounidense dirigida por Betty Thomas y protagonizada por Jesse Metcalfe, Brittany Snow, Ashanti, Sophia Bush y Arielle Kebbel.
 Tucker & Dale vs Evil, película estadounidense de comedia de terror estrenada en 2010.
 Tucker: un hombre y su sueño, película estadounidense de 1988, dirigida por Francis Ford Coppola y protagonizada por Jeff Bridges, Joan Allen y Martin Landau.
 Tucker (serie de TV), serie de televisión del 2000, de la NBC.
 Tucker (banda), banda escocesa de música.

Además, puede referirse a:
 Shou Tucker, personaje del anime y manga Fullmetal Alchemist.
 Tucker Torpedo, automóvil de turismo adelantado para su época, desarrollado por el empresario estadounidense Preston Tucker, y fabricado en Chicago en el año 1948.